Ostermorgen steht für:

 der Morgen des Ostersonntags, an dem die Kirche die Auferstehung Christi feiert
 im übertragenen Sinn eine geistige Auferstehung
 in der Bildenden Kunst ein häufig dargestelltes Motiv, siehe Ostern #Ostern in der Kunst